

Geografia

Francia 
 Montagny – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Montagny – comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Montagny – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Montagny-en-Vexin – comune nel dipartimento dell'Oise (Hauts-de-France)
 Montagny-lès-Beaune – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Montagny-lès-Buxy – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Montagny-les-Lanches – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Montagny-lès-Seurre – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Montagny-près-Louhans – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Montagny-Sainte-Félicité – comune nel dipartimento dell'Oise (Hauts-de-France)
 Montagny-sur-Grosne – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Montagny – comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Montagny-la-Ville – ex comune ora frazione di Montagny, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Montagny-les-Monts – ex comune ora frazione di Montagny, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Montagny-près-Yverdon – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Persone 
 Franck Montagny (1978) – pilota automobilistico francese

Pagine correlate 
 Montagney – comune francese nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Montagney-Servigney – comune francese nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)